L2 kan syfta på:

 L2-algebra – i ett inre produktrum, se hilbertrum
Lp-rum– ett funktionsrum inom matematik
 L2 –  en av fem punkter i ett roterande system med två stora himlakroppar, se lagrangepunkt
 L2-cache – en förkortning för "Level 2" cache i datorsammanhang, se Cache#Processorer  
 L2 – betecknar inom språkvetenskap andraspråk
 L2 – 1227,60 MHz som bärvåg, se L-band (IEEE)
 L2 (GPS) – den militära bärvågen för GPS positionsmätning